Farida Haddouche (1959-), femme politique algérienne
 Jacquy Haddouche (1964-2010), tueur en série français
 Kheira Haddouche (1989-), karatéka algérienne
 Mohamed Haddouche (1984-), joueur d'échecs algérien
 Zakaria Haddouche (1993-), footballeur algérien

Homonymie
Homonymie de patronyme